Assassin's Creed: Mirage es un próximo videojuego de acción y aventura desarrollado por Ubisoft Bordeaux y publicado por Ubisoft. Será la decimotercera entrega principal de la serie Assassin's Creed y el sucesor de Assassin's Creed: Valhalla de 2020. Ambientado en la Bagdad de la Edad de Oro islámica en el siglo IX, su protagonista Basim Ibn Ishaq (personaje presentado en Valhalla ) nos mostrará su transición de ladrón callejero a miembro de pleno derecho de la Hermandad de Asesinos, quienes luchan por la paz y la libertad contra la Orden Templaria, que anhelan la paz a través del control. Sus desarrolladores buscan que este juego sea como un regreso a las raíces de la serie, centrándose en el sigilo, el parkour y los asesinatos, disminuyendo los elementos de rol introducidos con frecuencia en sus últimas entregas.

Mirage será lanzado para las plataformas Microsoft Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X y Series S, y Amazon Luna en 2023.

Jugabilidad 
Mirage es un videojuego de acción y aventura y sigilo intentando emular las primeras entregas de Assassin's Creed, siendo más lineal y enfocado en la historia, reduciendo elementos de rol presentes en sus últimas entregas. El juego se desarrollara principalmente en la ciudad de Bagdad, dividida en cuatro distritos, pero también con Alamut, sede principal y  fortaleza de los Ocultos. El parkour, el combate cuerpo a cuerpo y el sigilo volverán a ser los elementos centrales del juego. En Mirage volverán las misiones caja negra (Black Box) de Assassin's Creed: Unity y Assassin's Creed: Syndicate, en donde los jugadores tendrán que explorar el entorno y encontrar diferentes formas para eliminar a sus objetivos.  Como miembro de los Ocultos, Basim tendrá un gran arsenal de armas y herramientas a su disposición, incluida la característica hoja oculta y bombas de humo.

Sinopsis 
Décadas antes de los sucesos ocurridos en Assassin's Creed Valhalla, Mirage es una "historia de superación" que sigue a Basim Ibn Ishaq ( Lee Majdoub ), un ladrón callejero, el cual aprendera a pelear por una causa más grande tras convertirse en uno de los Ocultos. Roshan ( Shohreh Aghdashloo ) será la encargada de darle tutelaje como su mentor.

Desarrollo 
Mirage ha sido considerado como un Assassin's Creed  "más pequeño", la duración del juego sería de 15-20 horas, parecida a los juegos más antiguos de la saga . Fue diseñado con motivo de conmemorar el 15.º aniversario de la serie, el equipo de desarrollo utilizó la tecnología creada de Assassin's Creed Valhalla para crear un juego que rinda homenaje al original .  El juego también presentará nuevas animaciones de parkour, permitiendo a Basim recorrer la ciudad de Bagdad de diversas formas. 

Antes del anuncio del juego por Ubisoft Forward el 10 de septiembre de 2022, ya se habían filtrado detalles sobre esta entrega, bajo el nombre en clave Rift, se revelo además que el juego comenzó como una expansión para Valhalla antes de convertirse en un lanzamiento independiente.

Lanzamiento 
Assassin's Creed Mirage se lanzará en 2023 para Microsoft Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S y Amazon Luna .  Poco después de haber sido anunciado, el juego recibió una calificación de "Solo para adultos" (AO) de la Junta de calificación de software de entretenimiento, limitado así los puntos de venta en los que podría distribuirse en los Estados Unidos, en donde una de las razones para esta medida fue la que el juego contenía "apuestas reales". Ubisoft ratifico rápidamente, afirmando que el juego aún no había sido calificado y que "no habrá apuestas reales ni cajas de botín en el juego".

Notas

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio web oficial

Assassin's Creed
Videojuegos de 2023
Videojuegos de acción-aventura
Videojuegos de mundo abierto
Videojuegos de sigilo
Videojuegos de un jugador
Videojuegos de Ubisoft
Videojuegos desarrollados en Canadá
Videojuegos desarrollados en Francia
Videojuegos ambientados en Irak
Videojuegos ambientados en Irán
Videojuegos para PlayStation 4
Videojuegos para PlayStation 4 Pro
Videojuegos para PlayStation 5
Videojuegos para Windows
Videojuegos para Xbox One
Videojuegos para Xbox One X
Videojuegos para Xbox Series X y Series S